

Cinema 
Zero in amore – film del 1995 diretto da Redge Mahaffey

Musica 
Zero in amore – brano del 1969 interpretato da Gigliola Cinquetti